In Deep ist der Titel folgender Werke:
 In Deep (Argent-Album), Musikalbum der Rockband Argent (1973)
 In Deep (Tina-Arena-Album), Musikalbum von Tina Arena (1997)
 In Deep (Mark-Lockheart-Album), Musikalbum von Mark Lockheart (2009)
 In Deep (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2001–2003)
 In Deep, Kurzgeschichten-Sammlung des Science-Fiction-Autors Damon Knight (1963)

Siehe auch:
 Indeep, US-amerikanische Band